Geitler ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Geitler von Armingen (1870–1923), österreichischer Physiker.
 Adele Geitler von Armingen, geb. Wanka, Inhaberin der Brauerei Franz Wanka in Prag
 Leopold Geitler (Lavoslav Geitler; 1847–1885), Slawist
 Lothar Geitler (1899–1990), österreichischer Botaniker und Cytologe